Əliabad – centro abitato del distretto di Biləsuvar, in Azerbaigian
 Əliabad – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Əliabad – centro abitato del distretto di Lerik, in Azerbaigian
 Əliabad – centro abitato del distretto di Saatlı, in Azerbaigian
 Əliabad – centro abitato del distretto di Zaqatala, in Azerbaigian